Rorýs je český rodový název pro několik druhů rorýsovitých ptáků:
 Aeronautes
 Aeronautes saxatalis – rorýs bělohrdlý
 Apus (rod)
 Apus affinis – rorýs domovní
 Apus apus – rorýs obecný
 Apus pacificus – rorýs východoasijský
 Apus pallidus – rorýs šedohnědý
 Apus unicolor – rorýs jednobarvý
 Chaetura
 Chaetura pelagica – rorýs ostnitý
 Chaetura vauxi – rorýs srpokřídlý
 Cypseloides
 Cypseloides niger – rorýs černý
 Cypsiurus
 Hirundapus
 Hirundapus caudacutus – rorýs východní
 Mearnsia
 Neafrapus
 Panyptila
 Panyptila sanctihieronymi – rorýs vlaštovčí
 Rhaphidura
 Schoutedenapus
 Streptoprocne
 Streptoprocne zonaris – rorýs bělokrký
 Tachornis
 Tachymarptis
 Tachymarptis melba – rorýs velký
 Telacanthura
 Zoonavena

Externí odkazy